Мировая серия () — решающая серия игр в сезоне Главной лиги бейсбола, право играть в которой сейчас имеют лучшие команды Американской и Национальной лиг. Современная Мировая серия проходит с 1903 года, однако в 1904 и 1994 годах (из-за забастовки с требованием повышения зарплат) игр не было. Чемпионами становились 24 клуба, в финале участвовали 29 (кроме «Сиэтл Маринерс»).

Победитель серии почти всегда определялся в серии до четырёх побед, за исключением 1903, 1919, 1920 и 1921 года, когда команде для победы необходимо было побеждать пять раз. «Нью-Йорк Янкиз» участвовали в Мировой серии больше, чем какая-либо другая команда, — 40 раз, выиграв 27 из них. «Сент-Луис Кардиналс» побеждали 11 раз — это второй показатель во всей лиге и лучший среди команд Национальной лиги.

Мировая серия 

  два выставочных матча
  оба клуба официально объявлены чемпионами
  в таблице Титулы оба клуба учтены как чемпионы
  один матч серии закончился вничью
  серия не проводилась из-за «войны» между лигами за контракты игроков

Титулы

Упоминания

В литературе 
 Стивен Кинг в своём произведении «Девочка, которая любила Тома Гордона» упоминает о бейсбольных командах в играх Мировой серии.
Профессиональные бейсбольные команды США объединены в Американскую и Национальные лиги, каждая из которых проводит свой чемпионат. Осенью проводится первенство страны, в котором принимают участие обладатели кубков обеих лиг.

См. также 
 Национальная лига

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Сайт бейсбольной статистики и истории (с 1871 года) baseball-reference.com

Главная лига бейсбола
 
Плей-офф МЛБ